Будогосский:

 Будогосский, Андрей Дмитриевич (род. 1950) — советский и российский футбольный арбитр, функционер.
 Будогосский, Константин Фаддеевич (1822—1875) — генерал-майор, картограф и военный статистик.